Konsul (łac. consul)
 Konsul – urzędnik państwa pełniący funkcję za granicą, w urzędzie konsularnym,
 Konsul rzymski – urząd w starożytnym Rzymie,
 Konsul – tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu we Francji, w okresie I Republiki,
 Konsul – film w reżyserii Mirosława Borka z Piotrem Fronczewskim z 1989 r.,
 Consul – samochód osobowy marki Ford,
 Consul – marka ręcznych maszyn do pisania w kilku modelach, w tym model walizkowy.